— японский писатель и журналист, лауреат премии имени Рюноскэ Акутагавы 1952 года, основоположник жанра социального детектива в японской литературе.

Биография 
Мацумото родился в городе Кокура (ныне — в составе Китакюсю). Его настоящее имя — Киёхару Мацумото, «Сэйтё:» — китайско-японское чтение символов его имени. Родился в простой семье и был единственным ребёнком своих родителей. После окончания школы поступил на работу в компанию, оказывающую коммунальные услуги.

Участвовал в литературном кружке металлургического завода Явата Сэйтэцу. В юности читал много революционных брошюр. Был сторонником левого движения, сотрудничал с журналами «Левый фронт» и «Боевое знамя». В связи со своей деятельностью был арестован в 1929 году и помещён в тюрьму города Окура.

До того, как посвятить себя литературе, сменил немало профессий. В частности, работал дизайнером рекламных объявлений в газете Asahi Shinbun. Работу в газете прервала Вторая мировая война. В составе медицинского батальона Мацумото служил в Корее. После окончания войны он вернулся в газету, а 1950 году перевелся в редакцию в Токио.

Несмотря на то, что Мацумото не получил ни специального, ни высшего профессионального образования, он прекрасно писал.

Первые произведения Мацумото появились в 1950-х годах, первые детективные романы появились в 1955 году. Литературный дебют Мацумото был высоко оценен в Японии и в 1956 году завоевал литературную премию Клуба писателей детективного жанра, учреждённую Эдогавой Рампо в 1947 году.

Мацумото написал исторические романы и научную литературу в дополнение к мистическим рассказам и детективам. Он сотрудничал с режиссёром Ёситаро Номура для адаптации восьми из его романов, включая «Крепость на песке», который считают одним из шедевров японского кино.

В 1968 году посещал Кубу и Северный Вьетнам.

Цитата 
— Для него теперь и Париж — пустыня. Куда бы он сейчас ни поехал, везде он как бы в пустыне. Ведь он — человек без родины, человек, потерявший гражданство. Более того, семнадцать лет назад его лишили права на саму жизнь. И для него теперь вся земля — пустыня.

Произведения 
Переводы работ Мацумото на русский язык:
 Точки и линии — детективная история, начинающаяся как самоубийство двух влюблённых на побережье острова Кюсю.
 Земля-пустыня — политический детектив об охоте на бывшего сотрудника японского консульства в Швейцарии, которого милитаристские круги послевоенной Японии обвинили в предательстве.     
 Стена глаз — криминальный роман о мафии, мошенниках и аферах.
 Флаг в тумане — философский детектив с чёткими реминисценциями на «Преступление и наказание».
 В тени
 Поблекший мундир — политический детектив, описывающий попытки милитаризации послевоенной Японии.
 Черное евангелие — детективный роман, действие которого разворачивается в послевоенное время.
 Подводное течение — политический детектив об истории создания Центрального разведывательного управления Японии.
 Среда обитания — повесть о коррупции в политических кругах

 провинциальный сюжет

Примечания

Литература 
 Бавин Сергей Зарубежный детектив XX века (в русских переводах). Популярная библиографическая энциклопедия. М., 1991. С.114-117.

Ссылки 
 
 Сэйтё Мацумото
 Музей памяти Сэйтё Мацумото

Авторы детективной прозы
Социалисты Японии
Лауреаты премии Асахи
Китакюсю